Název Sault Ste. Marie může znamenat:

 Sault Ste. Marie (Ontario) – město v kanadské provincii Ontario
 Sault Ste. Marie (kanál) – vodní kanál v kanadské provincii Ontario
 Sault Ste. Marie (Michigan) – město v americkém státě Michigan